Asociaţia Sportivă Voinţa Snagov byl rumunský fotbalový klub sídlící v ilfovské komuně Snagov. Založen byl v roce 1997 pod názvem FC Snagov, zanikl v roce 2016. Klubové barvy byly červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Voinţa s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1997 – FC Snagov (Fotbal Club Snagov)
 2012 – zánik
 2013 – obnovena činnost pod názvem AS Voinţa Snagov (Asociaţia Sportivă Voinţa Snagov)
 2016 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 25. června 2012 

Zaniklé rumunské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1997
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016
Ilfov